Il singolare  del Tashkent Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Sorana Cîrstea è la detentrice del titolo, ma ha scelto di non partecipare quest'anno.

Shahar Peer ha battuto in finale 6-3, 6-4 Akgul Amanmuradova

Teste di serie

  Jaroslava Švedova (semifinali)
  Shahar Peer (campionessa)
  Ioana Raluca Olaru (primo turno)
  Ol'ga Govorcova (semifinali)

  Stefanie Vögele (quarti)
  Monica Niculescu (quarti)
  Patricia Mayr (secondo turno)
  Galina Voskoboeva (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Tashkent Open 2009